Biwa – liuto piriforme giapponese a manico corto

Geografia 
 Biwa – città storica che si trovava nella prefettura di Shiga, in Giappone
 Lago Biwa – maggior lago di acqua dolce del Giappone, anche noto per la sua maratona

Personaggi 
 Jūzō Biwa – uno dei sette Spadaccini della Nebbia